Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Potentilla caulescens
 el nombre común de la planta Potentilla erecta